

Câștigători
Legendă

După club
Updated as of 31 august 2013 in chronological order.

După țară

Updated as of 31 august 2013 in chronological order.

+ = National federation no longer exists.
* = Germany's record includes West Germany.

Referințe
Generale

Specifice

Legături externe
UEFA official website